Le insaziabili (Tant d'amour perdu) – film del 1958 diretto da Léo Joannon
Femmine insaziabili, noto anche come Le insaziabili – film del 1969 diretto da Alberto De Martino
Le insaziabili – film del 2002 diretto da Lauro Pisanelli